«Улица Дмитрие́вского» — станция Московского метрополитена на Некрасовской линии, открытая 3 июня 2019 года. Расположена в районе Косино-Ухтомский (ВАО), названа по одноимённой улице. По конструкции — колонная двухпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой.

Название 
29 июля 2014 года Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов Москвы одобрила решение о переименовании станции из «Салтыковской улицы» в «Улицу Дмитриевского», а 11 сентября вышло постановление о переименовании.

Строительство 
С весны 2013 года практически не велось никаких строительных работ. Такое положение дел сохранялось на стройплощадке станции вплоть до конца августа 2014 года, когда началась перекладка коммуникаций по всей зоне строительства станции. В течение  года начнётся проходка обоих тоннелей от станции . Оба ТПМК смонтированы с весны по осень  года в котловане станции «Лухмановская», они пройдут станцию транзитом и завершат проходку тоннелей длиной в 3987 м в котловане камеры съездов за станцией . 1 февраля 2017 года тоннелепроходческий комплекс «Robbins-371» начал проходку левого перегонного тоннеля от «Косино» до «Улицы Дмитриевского».

31 августа 2018 года проведён технический пуск участка «Косино» — «Некрасовка».

АО «Мосинжпроект» — управляющая компания по строительству станции метро.

Перенос сроков 
Строительство началось в марте  года. Ранее станцию планировалось открыть в декабре  года, но в феврале  года Марат Хуснуллин назвал возможный срок сдачи — 2015 год. Однако станцию не открыли ни в 2015, ни в 2016, ни в 2017 году; наконец, в январе 2018 года было объявлено, что станцию могут открыть в конце 2018 года.

В конце марта 2018 года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что участок  —  планируется запустить к концу лета 2018 года, хотя, по его же словам, техническая возможность для такого пуска отсутствует, и линия будет запущена полностью в 2019 году. 31 августа 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин, проводя тестовый пуск участка из 4 станций, сказал, что запуск линии для пассажиров ожидается в конце 2018 года. Тем не менее, открытие станции состоялось 3 июня 2019 года.

Расположение и вестибюли 

Станция расположена в Косино-Ухтомском районе, между улицами Салтыковская и Татьяны Макаровой, вдоль улицы Дмитриевского, у её пересечения с улицей Наташи Качуевской. Выход осуществляется через два подземных вестибюля к жилой застройке 1-го микрорайона Кожухово и на улицу Дмитриевского. Стены вестибюлей покрыты кремовым мрамором и жёлтым гранитом, колонны — бежевые металлокерамические панели. На базе станции планируется организация транспортно-пересадочного узла «Улица Дмитриевского».

Архитектура и оформление 
Колонная двухпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой.

Оформление содержит отсылки к лунной дороге, основными цветами в отделке станции являются серый, бежевый и светло-коричневый. Пол платформы и вестибюля покрыт жёлтым и чёрным гранитом, складывающимся в геометрический орнамент. Путевые стены облицованы металлокерамическими панелями изумрудного цвета. Центральная часть потолка станции имеет отражающую поверхность, колонны оборудованы подсветкой. Над путями расположены вентиляционные каналы, в которые ближе к краю платформы встроены светодиоды.

Наземный общественный транспорт

Городской

Областной 
 Автобусы: 1064

Примечания

Ссылки 

Станции метрополитена, построенные в 2019 году
Здания и сооружения, построенные в 2019 году в Москве
Косино-Ухтомский район
Колонные станции мелкого заложения